Торговец силой может означать:
 Торговец силой — имя нескольких персонажей Marvel Comics.
 Торговец силой — адаптация персонажа в Кинематографической вселенной Marvel.
 «Торговец силой» — третий эпизод сериала «Сокол и Зимний солдат».